Kód – informatikai fogalom
 Kód – Antal József Zsoldos Péter-díjas kisregénye